Новосавицкое — название населённых пунктов:

Украина 
 Новосавицкое — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Новосавицкое — село в Великомихайловском районе Одесской области.